Hotel Moskva může znamenat:

 Hotel Moskva (Moskva) – velký ruský hotel v centrální části hlavního města Moskva
 Hotel Moskva (Bělehrad) – velký a starý srbský hotel z roku 1906 v centrální části hlavního města Bělehrad
 Hotel Moskva (Zlín) – hotel ve Zlíně